Velika nagrada zahodnih ZDA 1981 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 15. marca 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 80
| 1:50:41,33
| 2
| 9
|-
! 2
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 80
| + 9,19 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 80
| + 34,92 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 80
| + 49.31 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 1:06.70
| 8
| 2
|-
! 6
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
| 79
| +1 krog
| 17
| 1
|-
! 7
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 78
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 8
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 77
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 70
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 67
| Dovod goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Matra
| 64
| Črpalka za gorivo
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 49
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 41
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 41
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 41
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
| 41
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 33
| Dovod goriva
| 1
|  
|-
! Ods
| 32
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
| 26
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 25
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 17
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 16
| Zavore
| 23
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 13
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Kevin Cogan
| Tyrrell-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Miguel Angel Guerra
| Osella-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Eliseo Salazar
| March-Ford
|  
|  
| 0
|  
|}

Opombe 
Prve točke: Eddie Cheever
Prva dirka: Miguel Angel Guerra, Eliseo Salazar, Chico Serra in Siegfried Stohr
Zadnja dirka: Kevin Cogan in Beppe Gabbiani

Formula 1 sezona 1981
1981